Ellbogen steht für:

 Ellbogengelenk, siehe dort
 Ellbogen (Gemeinde Puchenstuben), Ortschaft von Puchenstuben, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Ancona, Hafenstadt an der italienischen Adriaküste, deutsch Ellbogen

Siehe auch:
 Elbogen
 Ellenbogen
 Ellenbog
 Ellbögen